Klaushagen ist:
 ein Ortsteil der Gemeinde Boitzenburger Land im Landkreis Uckermark in Brandenburg, siehe: Klaushagen (Boitzenburger Land)
 einen ehemaligen Gutsbezirk im ehemaligen Landkreis Cammin i. Pom., heute in Polen gelegen, Woiwodschaft Westpommern
 der deutsche Name zweier Orte in Polen:
 Kluczewo (Powiat Szczecinecki) in der Woiwodschaft Westpommern (bis 1945 Klaushagen, Kreis Neustettin/Pommern)
 Przytoń im Powiat Łobeski in der Woiwodschaft Westpommern (bis 1945 Klaushagen, Kreis Regenwalde/Pommern)